Dahana (Gunungsitoli Idanoi), een plaats in Indonesië
Dahana (Bawolato), een plaats in Indonesië
Dahana (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië
 Dahana (vlinder), een geslacht van beervlinders